Le terme de chapelle saint-Sauveur peut faire référence à : 

 Chapelle Saint-Sauveur d'Aincourt
 Chapelle Saint-Sauveur de Cannes
 Chapelle Saint-Sauveur de Coadry
 Chapelle Saint-Sauveur de Draguignan
 Chapelle Saint-Sauveur d'Iraty
 Chapelle Saint-Sauveur de Kalkara
 Chapelle Saint-Sauveur d'Occos
 Chapelle Saint-Sauveur de Tende

Voir aussi